

Prénom ou surnom 
Pepa est le diminutif du prénom espagnol Josefa et du prénom composé espagnol María José :

 Pepa, ou [la] « triste Pepa » : surnom donné à Marie-Josèphe de Saxe (1731-1767), dauphine de France par son mariage avec le dauphin Louis, fils de Louis XV. 
 Josefa Flores González (née en 1948), dite Marisol, ou Pepa Flores, actrice de cinéma et chanteuse espagnole. 
 María José Bueno Márquez (née en 1964), connue sous le nom de Pepa Bueno, journaliste espagnole.
 María José Charro Galán (Pepa Charro), dite La Terremoto de Alcorcón, chanteuse espagnole née en 1977.
 María José San Martín (née en 1974), dite Pepa San Martín, réalisatrice et scénariste chilienne.
 Pepa, ou Pep, noms de scène de Sandra Denton (née en 1969), chanteuse, rappeuse et actrice américaine, membre du groupe Salt-N-Pepa.

 La constitution espagnole de 1812, ou Constitution de Cadix, promulguée le 19 mars, jour de la Saint Joseph.
 le pont de la Pepa, le Pont de la Constitution de 1812, à Cadix, en Espagne.

Patronyme 
 Avni Pepa (né en 1988), footballeur international du Kosovo.

Voir aussi 
 Pepita, diminutif du prénom Pepa.